Пуёские языки, языки пуё (буё, фую) (, ) — гипотетическая группа языков, состоявшая из ряда вымерших языков Кореи, а также современного корейского и японо-рюкюских языков. Согласно древнекитайским источникам, языки древних корейских царств Пуё, Когурё, Тонъе, Окчо, Пэкче и, возможно, Кочосон были похожи. Собственно язык пуё неизвестен, за исключением небольшого количества слов, очень похожих на лексику силла, который, вероятно, происходил от языка более ранней волны мигрантов из того же северного региона. В то же время, пуёские языки существенно отличались от языка царства Мохэ и от тунгусо-маньчжурских языков.

Классификация пуёских языков 
Родственные связи между языками, включаемыми в данную группу, являются спорными. В состав обычно включаются следующие языки:
 Пуёский язык (мёртвый)
 Когурёский язык (мёртвый)
 Язык пэкче (мёртвый)
 Силла (язык) (мёртвый)
 Корейский язык
 Японо-рюкюские языки
 Японский язык
 Рюкюские языки

Японо-когурёская гипотеза 
Гипотеза о родстве между японским и когурёским языком, существовавшим в древности на севере нынешней Кореи и на юге Маньчжурии, была впервые предложена японскими исследователями в 1907 году (Симпэем Огурой). Согласно этой гипотезе, предки японцев, основавшие царство Ямато, прибыли в Японию из царства Пуё — предка царства Когурё. Позднее когурёские князья основали также корейское царство Пэкче. В свою очередь, Пэкче поддерживало тесные отношения с Ямато. Кристофер Беквит предполагает, что в тот период японцы всё ещё могли помнить о родстве с другими выходцами из Пуё. Беквит реконструировал около 140 когурёских слов, в основном древние топонимы. В этих словах опознаются морфемы, предположительно родственные японским, в частности, показатели генитива -no и атрибутива -si.

Гипотеза пуё-силла 
В противоположность японо-когурёской гипотезе, ряд лингвистов, в частности, Ким Панхан, Александр Вовин, Дж. М. Анджер считали когурёский язык предком современного корейского. По их мнению, так называемые «японоподобные» топонимы относятся большей частью к центральной части Корейского полуострова и, следовательно, отражают не когурёский язык, а прежний субстрат, на котором говорили аборигены центра и юга Кореи. Позднее было установлено, что значительное число «японоподобных» топонимов, а также числительное, обнаруженное на территории Силла, были также распространены в южной части Корейского полуострова, указанные лингвисты предположили, что когда-то предок японского языка был распространён на территории Корейского полуострова как субстрат корейского языка; Анджер предполагает, что предки культуры Яёй пришли в Японию из центральной и южной Кореи. Данная гипотеза основывается на следующих доводах: «японоподобные» топонимы не были обнаружены ни в северной части Корейского полуострова, ни в юго-западной части Маньчжурии, где находились исторические царства Пуё и Когурё. Напротив, корейские топонимы были равномерно распространены на территории Трёх корейских царств от Маньчжурии до Корейского полуострова. В когурёских надписях встречались морфемы, имеющие аналогичные функции в современном корейском языке, например, показатель финального предиката -ti и номинатива -i.

Примечания

Литература 
 2006. «Methodological Observations on Some Recent Studies of the Early Ethnolinguistic History of Korea and Vicinity.» Altai Hakpo 2006, 16: 199—234.
 Alexander Vovin, 2005. «Koguryǒ and Paekche: Different Languages or Dialects of Old Korean?» Journal of Inner and East Asian Studies, 2005, Vol. 2-2: 108—140.
 Wontack Hong. Tripolar Interaction: Mongolian Steppe, Manchuria and Mainland China

Ссылки 
 A review of Beckwith 2007

Алтайские языки
История корейского языка